Düring steht für:
 Düring, Ortschaft der Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Düring (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Der Düring, Minnesänger (13. Jh.)

Düring oder von Düring ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Nikolaus von Düring (1820–1882), deutscher Arzt
 Balthasar Düring (um 1466–1529), lutherischer Theologe und Reformator
 Christoph Düring, fränkischer Gutsbesitzer, Landwirt und Abgeordneter
 Cilian Joseph von Düring (1712–?), Lizentiat beider Rechte, Wirklicher Kirchlicher
Rat und Kämmerer
 Deborah Düring (* 1994), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ernst von Düring (1858–1944), deutscher Dermatologe, Venerologe und Heilpädagoge
 Georg Adolph Dietrich von Düring (1832–1905), deutscher Major, Schriftsteller und Übersetzer
 Helene von Düring-Oetken (1841–1931), deutsche Schriftstellerin
 Ingemar Düring (1903–1984), schwedischer Altphilologe
 Jan Erik Düring (1926–2014), norwegischer Filmschaffender

 Klaus-Peter Düring († 2015), deutscher Manager
 Levin Hermann Otto von Düring (1769–1838), preußischer Generalmajor
 Lothar Düring (1940–2014), deutscher Skisportler (DDR)
 Michael Düring (* 1963), deutscher Slawist
 Otto von Düring (1807–1875), deutscher Richter und Justizminister
 Otto Emil von Düring (1829–1912), hannoverscher Hofbeamter
 Ruth Düring (* 1958), deutsche Juristin
 Walter Düring (* 1935), Schweizer Drogist und Unternehmer, Entwickler der WC-Ente (siehe Düring AG)

Siehe auch:
 Dühring
 Thüring